Een verkeersweg:
 N688 (Frankrijk)
 N688 (Nederland), zie Provinciale weg 688

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing